Vanilla Sky is een film uit 2001 met Tom Cruise
 Vanilla Sky (lied) is een lied uit 2001 van Paul McCartney
 Vanilla Sky Georgia is een Georgische luchtvaartmaatschappij